Coffee County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Coffee County (Alabama) – okres státu Alabama
 Coffee County (Georgie) – okres státu Georgie
 Coffee County (Tennessee) – okres státu Tennessee

Související články 
 Coffey County